Ладыженский или Лодыженский:
 Ладыженский, Абросим Иванович (ум. не ранее 1633) — русский государственный деятель, дворянин московский, стольник.
 Ладыженский, Алексей Павлович (1852—1919) — первооткрыватель Баженовского асбестового месторождения
 Ладыженский, Алексей Юрьевич (ум. 1756) — деятель католической церкви, иезуит.
 Ладыженский, Александр Михайлович (1891—1972) — русский и советский юрист-международник.
 Ладыженский, Вениамин Хаимович (1910—1980) — советский живописец.
 Ладыженский, Владимир Николаевич (1859—1932) — русский поэт и прозаик, общественный деятель.
 Ладыженский, Гавриил Михайлович (1865—1945) — генерал-майор.
 Ладыженский, Геннадий Александрович (1852—1916) — живописец-пейзажист.
 Ладыженский, Ефим Бенционович (1911—1982) — театральный художник, живописец.
 Ладыженский, Мирон Ефимович (1892—1953) — советский торакальный хирург, фтизиатр.
 Ладыженский, Михаил Васильевич (1803—1875) — генерал-майор, тобольский губернатор, комендант Оренбурга.
 Ладыженский, Николай Фёдорович (1774—1861) — российский военачальник эпохи наполеоновских войн, генерал-лейтенант.
 Ладыженский, Олег Семёнович (род. 1963) — украинский писатель-фантаст, один из Олди.
 Ладыженский, Фёдор Абросимович (не позднее 1613 — не ранее 1688) — российский государственный и военный деятель, думный дворянин при царе Федоре Алексеевиче.

 Ладыженская, Ольга Александровна (1922—2004) — советский и российский математик, специалист в области дифференциальных уравнений.
 Ладыженская, Таиса Алексеевна (1925—2017) — российский филолог, автор учебников по русскому языку.



См. также 
 Ладыженские